Christian Meier – storico dell'antichità tedesco
Christian Meier – ciclista canadese
Christian Meier (Christian Dietrich Meier Zender) – attore e cantante peruviano

Pagine correlate
Christian Mayer
Christian Meyer (disambigua)